Hubert de Blanck (1856-1932), Cubaans pianist, componist en pedagoog
 Margot de Blanck (1903-1991), Cubaanse pianiste
 Olga de Blanck (1916-1998), Cubaanse componiste, pianiste, gitariste en arrangeur
 Patrizia de Blanck (1940), Italiaanse gravin en tv-persoonlijkheid